Die Abkürzung HGP steht für:
das Humangenomprojekt
die Homegrown Player Rule der MLS

Abkürzung